M185 ou M-185 peut faire référence à :
 M-185, une route américaine de l’état du Michigan ;
 Minardi M185, une formule 1 de l’écurie Scuderia Minardi.